UKMO steht für:
 United Kingdom Meteorological Office, vormaliger Name des britischen nationalen meteorologischen Dienstes Met Office
 Université Kasdi Merbah Ouargla, Universität in der Stadt Ouargla, Provinz Ouargla, Algerien

Abkürzung